ukr. Андрієвський
 Dmytro Andrijewśkyj
 Opanas Andrijewśkyj
 Wiktor Andrijewśkyj